Чашницы — деревня в Пригородном сельском поселении Переславского района Ярославской области, недалеко от реки Трубеж. Население на 1 января 2007 года — 14 человек.

История 

Село Горицкого монастыря.

Примечания 

Сёла Горицкого монастыря
Населённые пункты Переславского района